HMS „Glory” – nazwa noszona przez sześć okrętów brytyjskiej Royal Navy, oznaczająca chwałę, sławę:
  – 44-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zdobyta na Francuzach („Gloire”), sprzedana w 1763.
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth-rate) zwodowana w 1763, w 1774 przechrzczona na HMS „Apollo”, rozebrana w 1786.
  – 8-działowy lugier zdobyty na Francuzach („Gloire”), rozebrany w 1783.
  – 90-działowy okręt liniowy drugiej rangi (second-rate) zwodowany w 1788, od 1809 okręt więzienny, od 1814 hulk, rozebrany w 1825.
  – pancernik typu Canopus zwodowany w 1899, od 1920 okręt-baza (wówczas przechrzczony na HMS „Crescent”), sprzedany w 1922.
  – lotniskowiec typu Colossus zwodowany w 1943, złomowany w 1961.

Inne okręty:
 HMS „Glory IV” – rosyjski krążownik pancernopokładowy „Askold” w służbie brytyjskiej 1918–1920.

Przypisy 

Glory